Zähringen steht für:

 den möglichen Namen eines neu zu bildenden Bundeslandes, siehe Neugliederung des Bundesgebietes#Alternativ: 17-Länder-Modell nach Rutz

Burgen:

 Burg Zähringen (Altheim), abgegangene Burg bei Altheim im Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland
 Burg Zähringen (Gundelfingen), Burgruine bei Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg, Deutschland

Orte:

 Zähringen (Altheim), Ortsteil von Altheim (Alb) im Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland
 Zähringen (Freiburg im Breisgau),  Stadtteil von Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg, Deutschland

Schiffe:

 SMS Zähringen, deutsches Kriegsschiff
 Zaehringen, Bodenseedampfer

Siehe auch:
 Zähringer, Herzogtum und Adelsgeschlecht